Эгилссон (), женский вариант Эгилсдоттир () — скандинавская фамилия и отчество.

Известные носители:
  (1564—1639) — исландский священник.
 Свейнбъёрн Эгилссон (1791—1852) — исландский богослов, педагог, переводчик и поэт.
 Эгиль Эгилссон (род. 1966) — исландский режиссёр телевидения и оператор-постановщик.